23-й чемпионат России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» проходит с 16 октября 2013 года с участием 12 команд из 12 городов и регионов России. В марте 2014 количество команд-участниц сократилось до 11 в связи со снятием с соревнований команды «Надежда» (Серпуховский район).

Победитель турнира «Автодор-Метар» (Челябинск) получил путёвку в суперлигу. «Ленинградка» (Санкт-Петербург), занявшая второе место, проведёт переходные матчи в 11-й командой суперлиги за ещё одно место в суперлиге сезона 2014/2015.

Регламент турнира 

Соревнования проводятся в один этап по разъездному календарю в два круга спаренными матчами, то есть в каждом туре (всего 22) пара команд проводит по два матча на поле одного из соперников. Расстановка мест определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех матчах. В случае равенства этого показателя приоритет отдаётся общему количеству побед, затем соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах, соотношению мячей и, наконец, результатам личных встреч. Победитель турнира выходит в суперлигу сезона 2014/2015. За ещё одну путёвку в суперлигу пройдёт серия переходных матчей до двух побед между 2-й командой высшей лиги «А» и 11-й командой суперлиги. 11-я команда высшей лиги «А» играет переходные матчи (до двух побед одного из соперников) с 3-й командой высшей лиги «Б».

За победы со счётом 3:0 и 3:1 присуждается по 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражение 1:3 и 0:3 очки не начисляются. За неявку снимается 1 очко.

В состав на матч разрешается заявлять 12 (в случае включения в состав одного игрока либеро) либо 13-14 волейболисток (при заявке двух либеро).

В заявку на сезон каждая команда в соответствии с регламентом ВФВ может включить не более двух иностранных игроков при условии их неучастия параллельно в первенстве другой страны. В ходе чемпионата в срок до 15 февраля 2014 разрешаются переходы волейболисток из команды в команду.

Участники

География первенства

Турнирная таблица 
Итоговое положение

И — игры, В — выигрыши (в скобках 3:2), П — поражения (в скобках 2:3), НЯ — неявки, С/П — соотношение партий, О — очки.

«Надежда» (Серпуховский район) 11 марта 2014 года исключена из числа участников чемпионата. На тот момент она провела 30 игр, в которых набрала 20 очков, одержав 7 побед и потерпев 23 поражения при соотношении сетов 32:73.

Результаты матчей 

 Полужирным начертанием выделены домашние матчи команд.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате России-2013/2014
 Результаты матчей в Твиттере

Чемпионат России по волейболу среди женщин